Quintanilla de Trigueros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanilla de Trigueros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Quintanilla de Trigueros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar